Oedostethus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1853. Oedostethus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Oedostethus